Interior Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Interior Township (Michigan)
 Interior Township (South Dakota)